Rüpke ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Rüpke (* 1962), deutscher Klassischer Philologe und Religionswissenschaftler
 Lars Rüpke (* 1975), deutscher Geophysiker, Meereskundler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rübke